Фриоль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луго.  Занимает площадь 295 км². Население — 4246 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго